

Codici 
 KHU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kremenchug (Ucraina)

Altro 
Khu, parte dell'anima secondo la mitologia egizia detta anche Akh.